Примера Дивисьон 1951 () — 21-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Дополнительные матчи за 1-е место

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1951 на rsssf.com

1951
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1951 году